Dantes Inferno steht für:
 erster Teil der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri, siehe Dantes Inferno
 Dante’s Inferno (Computerspiel)
 Das Schiff des Satans (OT: Dante’s Inferno), amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1935
 Dante's Inferno (Anime), Film von 2010
 Dante's Inferno, ein Lied der amerikanischen Band Iced Earth aus dem Jahr 1995.